Szary sos polski – tradycyjny, staropolski sos przygotowywany z zasmażki mąki i masła, wywaru z warzyw, mięsa lub ryby, przyprawiony winem lub sokiem z cytryny, z dodatkiem karmelu, rodzynków, migdałów, ewentualnie startej cebuli, utartego piernika lub śmietany. 

W tradycyjnej kuchni wielkopolskiej szary sos słodzony był karmelem i zakwaszany octem. 

Popularne w Polsce dania podawane w szarym sosie polskim to np. ozór w szarym sosie i karp w szarym sosie.

Przypisy 

Kuchnia polska
Sosy
Kuchnia wielkopolska